biologie
 Beara (vlinders), geslacht van vlinders

geografie
 Beara (schiereiland), schiereiland in het zuidwesten van Ierland
 Beara GAA, sportclub op bovengenoemd schiereiland
 Ring of Beara, 140 km lange toeristische autoroute langs de kust van bovengenoemd schiereiland
 Beara-Breifne Way, langeafstandswandelpad in Ierland
 Beara Way, onderdeel van bovengenoemd pad
 Beara (Jamalpur), dorp in Bangladesh (ook wel gespeld als Biara)
 Beara (Ampanihy), dorp in het zuiden van Madagaskar

personen
 Vladimir Beara (1928-2014), Joegoslavisch/Kroatisch voetballer.
 Ljubiša Beara (1939-2017), Bosnisch-Servische kolonel die bijgedragen heeft aan de genocide van Srebrenica